Дом воеводы — название памятников архитектуры в ряде городов:
 Дом воеводы — в Верхотурье
 Дом воеводы — в Енисейске
 Дом воеводы — в Коломне
 Дом воеводы — в Кунгуре
 Дом воеводы — в Соликамске